Musica per bambini – musica composta e suonata per un pubblico di bambini
 Musica Per Bambini – cantautore italiano, pseudonimo di Manuel Bongiorni
 Musica per bambini – album di Rancore del 2018